Chao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chung-Ling Chao
 Hsiu-fu Chao
 Labbish Ning Chao
 Chi Son Chao
 Ren-Fang Chao